Włodzimierz Kiernożycki (ur. 30 maja 1951 w Poznaniu) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, specjalista w dziedzinie żelbetu, rektor Politechniki Szczecińskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Życiorys 
W 1974 został absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W 1979 w tej samej jednostce uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Habilitował się w 1994 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej na podstawie rozprawy zatytułowanej Termiczne naprężenia wymuszone w betonowych budowlach masywnych z uwzględnieniem zjawisk reologicznych. 18 października 2004 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w budownictwie, w tym w konstrukcjach żelbetowych i materiałach budowlanych. Został członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Członek Polskiej Akademii Nauk.

Zawodowo związany z Politechniką Szczecińską i następnie Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym, dochodząc do stanowisk profesorskich. Pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej (1991–1993), prodziekana (1993–1996) i dziekana (1996–2002) Wydziału Budownictwa i Architektury. Objął też kierownictwo Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu. W latach 2002–2005 był prorektorem ds. nauczania. W 2005 i w 2008 wybierany na rektora Politechniki Szczecińskiej. W 2009 objął tożsame stanowisko w nowo powołanym ZUT, a w 2012 uzyskał z wyboru reelekcję na czteroletnią kadencję na funkcję rektora tego uniwersytetu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). W 1996 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rektorzy Politechniki Szczecińskiej
Rektorzy polskich uniwersytetów
Polscy inżynierowie budownictwa
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Wykładowcy Politechniki Szczecińskiej
Urodzeni w 1951
Wykładowcy Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Ludzie urodzeni w Poznaniu